

Localidades

Newville (Alabama)
Newville (Pensilvânia)

Desambiguação